Эли́забет Те́а Панталео́ни (, более известная как Те́а Лео́ни (); род. 25 февраля 1966, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американская актриса и продюсер. Играла в фильмах «Плохие парни», «Столкновение с бездной», «Семьянин», «Парк юрского периода 3», «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются».

Ранние годы 
Теа Леони родилась в Нью-Йорке в семье диетолога Эмили Паттерсон и юриста Энтони Панталеони. У Теа есть брат по имени Томас. Мать Леони — уроженка Техаса англосаксонского происхождения, а у её отца смешанные итальянские и польские корни. Теа — внучатая племянница актёра Хэнка Паттерсона, известного в основном по ролям в вестернах, а её бабушка по отцу — общественный деятель и актриса  (1901—1987), дочь известного виолончелиста Джозефа Адамовского и пианистки Антонины Шумовской, приходившихся, помимо прочего, друзьями и родственниками пианисту и политику Игнацию Падеревскому. Прадед Леони по отцу был братом известного итальянского политика и экономиста Маффео Панталеони.

В 1984 году Леони окончила среднюю школу Патни в штате Вермонт. Она начала изучать антропологию и психологию в колледже Сары Лоренс, но прервала обучение, чтобы отправиться путешествовать. Теа жила в Токио, Италии и Сен-Круа.

После её возвращения в США в 1988 году Леони утвердили на роль в перезапуске сериала «Ангелы Чарли». Отснятому материалу не суждено было попасть в эфир из-за забастовки в Голливуде, но Теа решила выбрать актёрство своей профессией и поселилась в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Первое её появление на экране состоялось в мыльной опере «Санта-Барбара», где она временно исполняла роль Лизы Динаполи. Леони стала настоящей звездой в 1995 году после выхода на экраны фильма «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Коммерчески успешным стал и фильм «Столкновение с бездной» (1998), в котором она сыграла журналистку Дженни Лернер. После этой роли именем Леони был назван астероид № 8299.

Также Теа продолжала сниматься на телевидении. В 1992 году она получила роль в сериале телеканала FOX «Слепой полёт», в 1995 — в комедии «Голая правда», где играла скандальную журналистку Нору Уайлд до закрытия сериала в 1998 году.

В 2000 году роль в фильме «Семьянин» c Николасом Кейджем была отмечена премией «Сатурн» в категории «Лучшая актриса». В 2001 году Теа появилась в очередном продолжении киносериала о динозаврах, фильме «Парк юрского периода 3», вместе с Уильямом Мэйси и Сэмом Ниллом.

Среди её других известных работ «Голливудский финал» (2002) режиссёра Вуди Аллена и две комедии: «Испанский английский» (2004) с Адамом Сэндлером и «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются» (2005) с Джимом Керри.

В 2005 году ей досталась главная роль в режиссёрской работе её мужа, Дэвида Духовны, драме «Тайны прошлого», а в 2007 — в триллере «Убей меня» с Беном Кингсли.

Леони исполнила главную роль в сериале CBS «Мадам госсекретарь» во всех 6 сезонах с 2014 по 2019 год.

Личная жизнь 
С 2001 года Леони — посол доброй воли ЮНИСЕФ. Её бабушка по отцу 25 лет была президентом американского фонда ЮНИСЕФ.

Её первым мужем был телевизионный продюсер Нил Джозеф Тардио-младший. Свадьба состоялась 8 июня 1991 года в Нью-Джерси. Пара развелась в 1995 году.

Вторым мужем Леони после девяти недель знакомства стал актёр Дэвид Духовны. Их первый ребёнок — дочь Мадлен Уэст — родилась 24 апреля 1999 на юге Калифорнии. 15 июня 2002 года в Лос-Анджелесе у них родился сын Кид Миллер. В интервью американскому телешоу «Tonight» Леони сказала, что «10 лет брака и 10 лет работы в Голливуде приравниваются к 50 годам реальной жизни». В честь 10-летней годовщины она вместе с Духовны поставила татуировку на безымянном пальце. Летом 2014 года пара официально оформила развод.

Фильмография

Актриса

Продюсер 
 1998 — «В раю рыбой не кормят» / There’s No Fish Food in Heaven (исполнительный продюсер)
 2007 — «Убей меня» / You Kill Me (исполнительный продюсер)

Награды и номинации 
 2001 — Сатурн — Лучшая актриса — «Семьянин»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники школы Брирли
Выпускники Школы Патни
Персоналии:Нью-Йорк
Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе